zawieszenie pojazdu – podzespół łączący koła z resztą pojazdu
 zawieszenie – faza ruchu konia
 zawieszenie – konstrukcja w topologii
 warunkowe zawieszenie wykonania kary – orzeczenie kary z warunkowym zaniechaniem jej wykonania
 zawieszenie broni – wstrzymanie działań wojennych
 zawieszenie – na określony czas lub do zakończenia procedury dyscyplinarnej/wyjaśniającej wstrzymanie praw i/lub obowiązków np. zawieszenie w prawach ucznia/studenta, zawieszenie członkostwa np. w stowarzyszeniu, partii politycznej, korporacji zawodowej, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, zawieszenie licencji, koncesji itp.

Zobacz też 

 suspens
 suspensa

 zawiesie